Francesco Musotto (1881-1961) – politico italiano
 Francesco Musotto (1947) – politico italiano
 Giovanni Musotto – politico e giurista italiano
 Ramiro Musotto – compositore e musicista argentino